Ми́слинья — несколько топонимов в Словении.
 Мислинья (город)
 Мислинья (община)
 Мислинья (река)